Ronggui (kinesiska: 容桂) är en sockenhuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 41 kilometer söder om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Ronggui är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Ronggui är det största samhället i trakten. Trakten runt Ronggui består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Referenser

Externa länkar

Orter i Guangdong
WP:Projekt Kina